Суперкубок Греції з футболу 1989 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 серпня 1989 року між чемпіоном Греції АЕКом та переможцем кубка Греції «Панатінаїкосом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf 

1989
Греція